The Perks of Being a Wallflower ist der englische Originaltitel:
 des Romans Vielleicht lieber morgen (Alternativtitel: Das also ist mein Leben)
 des Films Vielleicht lieber morgen (Film)